Куба́нский проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В городе Пензе:
 1-й Кубанский проезд.
 2-й Кубанский проезд.
 Кубанский проезд — улица в Ставрополе.

См. также 
 Кубанский переулок
 Кубанская улица
 Малый Кубанский мост (Сочи)